Archieparchia iwano-frankiwska (Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego) – eparchia greckokatolicka
 Eparchia iwano-frankiwska – eparchia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Eparchia iwanofrankiwska – eparchia Kościoła Prawosławnego Ukrainy (wcześniej Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego)
 Eparchia iwanofrankiwsko-halicka – eparchia Kościoła Prawosławnego Ukrainy (wcześniej eparchia iwanofrankiwska Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego)